Ernst August van Hannover, derde hertog van Cumberland (Hannover, 21 september 1845 - Gmunden, 14 november 1923) was een prins van Groot-Brittannië en Ierland, een hertog van Brunswijk en de laatste kroonprins van Hannover.

Ernst August was het oudste kind en de enige zoon van koning George V van Hannover en diens vrouw Marie van Saksen-Altenburg. Hij werd geboren tijdens de regering van zijn grootvader Ernst August I en werd kroonprins toen zijn vader in 1851 de troon besteeg. Na de annexatie van Hannover door de Pruisische troepen in 1866, volgde hij zijn ouders in Oostenrijkse ballingschap.

Toen zijn vader overleed, in 1878 volgde hij hem op als hertog van Cumberland. Koningin Victoria benoemde hem in datzelfde jaar tot ridder in de Orde van de Kousenband.

op 22 december 1878 trad hij in Kopenhagen in het huwelijk met de Deense prinses Thyra, een dochter van koning Christiaan IX en diens vrouw Louise van Hessen-Kassel. Zij was een zuster van de latere Britse koningin Alexandra.

Hoewel lid van het Brits koninklijk huis, gedroeg hij zich voornamelijk als afgezet Duits monarch. Hij vestigde zich in Gmunden. Keizer Frans Jozef I benoemde hem tot luitenant-kolonel, maar Ernst nam nooit actief dienst. Hij verzoende zich niet met Pruisen en deed in 1884 tevergeefs aanspraak op het hertogdom Brunswijk.

Pas in 1913 kwam het tot een soort van verzoening tussen Ernst August en de Hohenzollerns, toen Ernst Augusts zoon zich verloofde met Victoria Louise van Pruisen, een dochter van keizer Wilhelm II.

De Eerste Wereldoorlog leidde tot een breuk met de Engelse koninklijke familie. Evenals de rest van zijn familie, werden Ernst August conform de Titles Deprivation Act zijn Britse adellijke titels afgenomen.

Ernst August en Thyra kregen de volgende kinderen:

Marie Louise van Hannover-Cumberland (1879 – 1948), die later huwde met Maximiliaan van Baden
George Willem van Hannover-Cumberland (1880 – 1912)
Alexandra van Hannover-Cumberland (1882 – 1963, later getrouwd met Frederik Frans IV van Mecklenburg-Schwerin
Olga van Hannover-Cumberland (1884 – 1958)
Christiaan van Hannover-Cumberland (1885 – 1901)
Ernst August III van Hannover, hertog van Brunswijk (1887 – 1953) later getrouwd met Victoria Louise van Pruisen.

Voorouders 

Huis Hannover (Verenigd Koninkrijk)
Hannover, E